Bussa steht für:

 Bussa (Nigeria), in einem Stausee versunkene Stadt in Nigeria
 New Bussa, Planstadt in Nigeria
 Bussa, ungarischer Name von Bušince, Gemeinde im Okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, Slowakei
 Bussa (Sprache), ostkuschitische Sprache

Siehe auch:
 Bouza (Begriffsklärung)
 Busa
 Buscha